Un Ministre de Déu és una persona encarregada d'administrar el culte religiós.
 Un Ministre (govern) és un càrrec del Poder Executiu.